Frederick Maitland peut faire référence :
 Frederick Maitland (1730-1786), officier dans la Royal Navy.
 Frederick Maitland (1763-1848), général britannique,  lieutenant-gouverneur de la Dominique et de Grenade.
 Frederick Maitland (1777-1839), contre-amiral britannique.
 Frederic William Maitland (1850-1906), juriste et historien du droit britannique.